Villatoro puede referirse a:

Villatoro, localidad y municipio español perteneciente a la provincia de Ávila; o
Villatoro, localidad española dependiente de la ciudad de Burgos.